Berggarten ist der Name
 eines botanischen Gartens in Hannover, siehe Berggarten
 einer Sehenswürdigkeit bei Gotha, siehe Krahnberg
 Haus Berggarten, Mönchengladbach